Нот может означать:
 Нот — в древнегреческой мифологии бог южного (горячего) ветра.
 Нот () — коммуна во Франции, находится в регионе Лимузен. Департамент коммуны — Крёз. Входит в состав кантона Ла-Сутеррен. Округ коммуны — Гере.

Персоналии:
 Нот — (конец II века — середина III века) — пресвитер церкви в Малой Азии, христианский богослов — антитринитарий. 
 Нот, Мартин (1902—1968) — немецкий учёный, протестантский библеист.
 Нот, Крис (род. 1954) — американский актёр.

См. также 
 НОТ — научная организация труда.